Marche ou crève peut désigner :
 Marche ou crève est un film français réalisé par Georges Lautner, sorti en 1960 ;
 Marche ou crève est un roman de Stephen King, sorti en 1979 ;
 Marche ou crève est un album du groupe de rock français Trust, sorti en 1981 ;
 El Lute, marche ou crève est un film de Vicente Aranda, sorti en 1987 ;
 Marche ou crève : vengeance définitive est le titre canadien du film Une journée en enfer (), qui est un film américain réalisé par John McTiernan, sorti en 1995 ;
 Marche ou crève est un film français réalisé par Margaux Bonhomme, sorti en 2018.